

Фомино — присілок, Воткінський район, Удмуртія
 Фомино — село, Сисертський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Фоминське